Evadne steht für:

 Evadne (Band), spanische Doom-Metal-Band
 Evadne (Gattung)
 Evadne, weiblicher Vorname

Siehe auch:
 Euadne